WN poate fi:

 Voievodatul Varmia și Mazuria, regiune din Polonia, codul ISO 3166-2:PL
 Winnenden, oraș în Germania, prefix de înmatriculare auto
 Southwest Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „WN” la acronymfinder.com